Карповский сельсовет:

 Карповский сельсовет — в Лоевском районе Гомельской области.
 Карповский сельсовет — в Краснощёковском районе Алтайского края.
 Карповский сельсовет — в Солонешенском районе Алтайского края.
 Карповский сельсовет — в Уренском районе Нижегородской области
 Карповский сельсовет — в Сердобском районе Пензенской области.

 упразднённые
 Карповский сельсовет — в Воскресенском районе Московской области (до 1954)
 Карповский сельсовет — в Дмитровском (до 1935) и Коммунистическом (1935—1954) районах Московской области
 Карповский сельсовет — в Раменском (до 1959, 1960—1963, 1965—1994) и Люберецком (1959—1960, 1963—1965) районах Московской области